Nizas (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Nizas (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje